Бедфорд (округ, Пенсільванія) 
 Бедфорд (округ, Теннессі) 
 Бедфорд (округ, Вірджинія)